Вихлянцев может означать:

 Хутор Вихлянцев — современное село Вихлянцево.

Фамилия 
 Вихлянцев, Владимир Петрович — автор книги «Полный и подробный Библейский Словарь к русской канонической Библии».
 Вихлянцев, Руслан Эдуардович (более известен как Руслан Усачев; род. 1989) — российский видеоблогер, ведущий и организатор фестивалей.

 Вихлянцева, Наталья Константиновна (род. 1997) — российская профессиональная теннисистка.

См. также 
 Вихлянцевский
 Вифлянцев